Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1972/73 zum 23. Mal ausgetragen. Meister wurde der SC Leipzig, der damit seinen sechsten Titel in Folge gewinnen konnte. Absteigen mussten die BSG aus Stralsund und Weißenfels, wobei allein Weißenfels siebenmal nicht antrat.

Weblinks

Siehe auch 
Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1972/73

1972
Handballsaison 1972/73